Il singolare del torneo di tennis Zaragoza Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Tomás Carbonell 7-5, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell (finale)
 Germán López (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Francisco Roig (quarti di finale)

 Karsten Braasch (primo turno)
 Luiz Mattar (Campione)
 Markus Naewie (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zaragoza Challenger 1992